Miyabe Keijun – samurai giapponese
 Miyabe Nagafusa – daimyō giapponese
 Miyuki Miyabe – scrittrice giapponese
 Yukinori Miyabe – pattinatore di velocità su ghiaccio giapponese